Canis (lateinisch; „Hund“) steht für:
 Canis, Gattung der Hunde, siehe Wolfs- und Schakalartige
 Canis Heights, Gebirge im Palmerland, Antarktika

Canis ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Canis (* 1984), österreichischer Musiker, Schriftsteller, Produzent und Labelinhaber
 Cornelius Canis (um 1506–1562), franko-flämischer Komponist, Sänger und Kapellmeister der Renaissance
 Konrad Canis (* 1938), deutscher Historiker
 Martin Canis (* 1976), deutscher Otorhinolaryngologe und Hochschullehrer